Ardon puede referirse a:

España 
 Ardón, municipio en la provincia de León.

Francia 
 Ardon, comuna francesa en Jura.
 Ardon, comuna francesa en Loiret.

Suiza 
 Ardon, comuna suiza en Valais.

Rusia 
 Ardón, ciudad en Osetia del Norte.
 Ardon, municipio en el Óblast de Briansk.
 Ardón, río en Osetia del Norte.